Rorschach – comune svizzero del Canton San Gallo
Hermann Rorschach (1884-1922) – psichiatra svizzero
Test di Rorschach – test psicologico, ideato da Hermann Rorschach
Rorschach – personaggio del fumetto Watchmen (1987), di Alan Moore
Rorschach – gruppo musicale hardcore punk statunitense